Il singolare del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Martin Blackman che ha battuto in finale David Adams 6-7, 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Fernando Meligeni (primo turno)
 Nicolás Pereira (quarti di finale)
 Fernando Roese (semifinali)
 Roberto Jabali (quarti di finale)

 Roger Smith (primo turno)
 Danilo Marcelino (primo turno)
 Juan-Ignacio Garat (primo turno)
 Fabio Silberberg (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 1993